Камышлы — многозначный топоним; с ряда тюркских языков переводится как «камышовый» или «тростниковый».

Населённые пункты

Россия 
 Камышлы — деревня в Благоварском районе Башкортостана.
 Камышлы(тамак) — село в Бакалинском районе Башкортостана.
 
 Камышлы — деревня в Миякинском районе Башкортостана.
 Камышлы — деревня в Уфимском районе Башкортостана.
 Камышлы — деревня, Можгинский район, Удмуртская Республика.
 Камышлы — село, Азнакаевский район, Татарстан.
 Камышлы — деревня, Кукморский район, Татарстан.

Крым (спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России):
 Камышлы — прежнее название села Ивановка в Сакском районе.

Севастополь (спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России):
 Камышлы — село в Нахимовском районе.

Азербайджан 
 Камышлы — село в Кельбаджарском районе Азербайджана.

Сирия 
 Эль-Камышлы — город в мухафазе Эль-Ха́сака (ранее — Ха́секе).
  — международный аэропорт в этом городе.

Реки 
 Камышлы (приток Мензели) — в Сармановском районе Татарстана.
 Камышлы (приток Варяша) — в Муслюмовском районе Татарстана.
 Камышлы (приток Тятера) — в Башкортостане.
 Камышлы (приток Тулвы) — в Пермском крае.
 Камышлы (приток Чигислы) — в Томской области.
 Камышлы-Аят, Камыстыаят — в Брединском районе Челябинской области.

См. также 
 Камышлов — город в Свердловской области России, административный центр Камышловского района.

Примечания